Upower peut désigner :
 upower , une couche d'abstraction matérielle conçue pour remplacer HAL sur les systèmes Linux (anciennement DeviceKit-power)
 UPower, une entreprise française, fondée en 2006, spécialisé dans la conception et la fabrication de motos performantes